«Есть идея» — характерное для разговорной речи восклицание, в котором человек сообщает о появлении у него новой мысли или замысла.
 «Есть идея!» — советский фильм 1977 года.
 «Есть идея…» — российский фильм 2003 года.

Русские фразы